Pięciobój nowoczesny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2000 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk 30 września 2000 w Sydney, w Australii.

Format zawodów 
Pięciobój nowoczesny składał się z pięciu konkurencji, z których wszystkie odbywały się w ciągu jednego dnia:
 Strzelectwo: Strzelanie z pistoletu pneumatycznego 4,5 mm (zawodnik musi oddać 20 strzałów, po jednym w każdą tarczę). Wynik oparty na liczbie celnych strzałów.
 Szermierka: zawody w stylu round-robin, jednoprzyciskowa szpada. Wynik oparty na procentowym udziale wygranych.
 Pływanie: 200 m stylem dowolnym. Wynik był oparty na czasie.
 Jeździectwo: zawody w skokach przez przeszkody. Punktacja oparta na karach za upadłe pręty, odmowy, upadki i przekroczenie limitu czasu.
 Bieganie: bieg na 3 km. Starty są rozłożone na przemian (na podstawie punktów z pierwszych czterech konkurencji), wygrywa ten, kto jako pierwszy przekroczy linię mety.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Mężczyźni (indywidualnie)

Kobiety (indywidualnie)

Przypisy

Bibliografia 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2000
2000